Я присягнувся — національний гімн кримських татар, корінного населення Криму.
 Ниви і гори твої чарівні, Батьківщино — офіційний гімн АРК, що займає більшу частину Кримського півострова.